Помічна — місто, Кіровоградська область, Добровеличківський район
 Помічна — залізнична станція в однойменному місті, Кіровоградська область, Добровеличківський район
 Помічна — село, Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Помічна — річка в Україні, притока Чорного Ташлика